Viktorie Sasko-Kobursko-Kohárská (14. února 1822 – 10. prosince 1857) byla dcerou Ferdinanda Sasko-Kobursko-Gothajského a Marie Antonie Koháry de Csábrág. Její otec byl druhým synem Františka Sasko-Kobursko-Saalfeldského a Augusty Reuss-Ebersdorf.

Život 
Narodila se jako dcera Ferdinanda Sasko-Kobursko-Gothajského a Marie Antonie Koháry de Csábrág. Její matka byla dcerou a dědičkou Ferencze Józsefa Koháry de Csábrág. Když Antoniin otec v roce 1826 zemřel, zdědila jeho pozemky na Slovensku a v Uhrách. Viktoriiným starším bratrem byl král Ferdinand II. Portugalský, jejími bratranci a sestřenicemi byli britská královna Viktorie, její manžel princ Albert a král Leopold II. Belgický a jeho sestra, mexická císařovna Charlotta.

27. dubna 1840 se Viktorie v Château de Saint-Cloud provdala za Ludvíka Orleánského, od narození známého jako vévoda z Nemours, druhého syna krále Ludvíka Filip. Po revolučním roce 1848 musela královská rodina opustit Francii a usadit se v Anglii.

Vévoda a vévodkyně z Nemours měli čtyři děti, z nichž všechny, až na nejmladší Blanku, která se nikdy nevdala, měly své vlastní potomky. Viktorii její manžel přežil a zemřel v roce 1896. Ona zemřela dva měsíce po porodu dcery Blanky v Claremontu a byla pohřbena v kapli Svatého Karla Boromejského ve Weybridge. Její ostatky byly v roce 1979 přeneseny do královské kaple v Dreux, tradičního pohřebiště Orleánských.

Potomci 

 1. Gaston Orleánský, hrabě z Eu (28. 4. 1842 Neuilly-sur-Seine – 28. 8. 1922 Rio de Janeiro)
 ⚭ 1864 císařská princezna Isabela Brazilská (29. 7. 1846 Rio de Janeiro – 14. 11. 1921 Eu)
 2. Ferdinand Orleánský, vévoda z Alenconu (12. 7. 1844 Neuilly-sur-Seine – 29. 6. 1910 Wimbledon)
 ⚭ 1868 Sofie Bavorská (23. 2. 1847 Mnichov – 4. 5. 1897 Paříž), sestra rakouské císařovny Alžběty Bavorské (zvané Sissi)
 3. Markéta Adelaida Orleánská (16. 2. 1846 Paříž – 24. 10. 1893 tamtéž)
 ⚭ 1872 kníže Władysław Czartoryski (3. 7. 1828 Varšava – 23. 6. 1894 Boulogne-Billancourt)
 4. Blanka Marie Amélie Karolína Louisa Victorie d'Orléans (28. 10. 1857 – 4. 2. 1932 Paříž), svobodná a bezdětná

Tituly a oslovení 
 14. února 1822 – 27. června 1826: Její Jasnost princezna Viktorie Sasko-Kobursko-Saalfeldská, vévodkyně v Sasku
 27. června 1826 – 27. dubna 1840: Její Jasnost princezna Viktorie Sasko-Kobursko-Gothajská, vévodkyně v Sasku
 27. dubna 1840 – 10. prosince 1857: Její Královská Výsost vévodkyně z Nemours

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Sasko-kobursko-gothajské princezny
Vévodkyně z Nemours
Francouzské kněžny (Orléans)
Zemřelé v souvislosti s porodem
Narození 14. února
Narození v roce 1822
Narození ve Vídni
Úmrtí 10. prosince
Úmrtí v roce 1857
Pohřbení v Královské kapli v Dreux
Ženy